Gioli ist der Familienname folgender Personen:

 Luigi Gioli (1854–1947), italienischer Maler, Radierer und Lithograph
 Simona Gioli (* 1977), italienische Volleyball-Nationalspielerin